Сантистебан-дель-Пуэрто () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Хаэн, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Кондадо-де-Хаэн. Занимает площадь 373 км². Население — 4837 человек (на 2010 год). Расстояние 108 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Página web de Santisteban del Puerto
 Museo de Escultura Jacinto Higueras, Santisteban del Puerto
 Fundación ILUGO para el Deporte y la Cultura
 Revista LA RAIZ

Муниципалитеты Хаэна